Il doppio  del Barcelona Ladies Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate ai quarti di finale per un infortunio di Roberta Vinci.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno sconfitto in finale Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová per 5–7, 6–4, [11–9].

Teste di serie

  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale, ritirate per un infortunio al gomito destro di Roberta Vinci)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (finale)
  Ekaterina Makarova /  Jaroslava Švedova (quarti di finale, ritirate per un infortunio di Ekaterina Makarova)

Tabellone

Note 
 

Barcelona Ladies Open 2011